Тасов може бити:

 Тасов (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Тасов (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република